Babes in Toyland kan syfta på:
 Babes in Toyland (operett) – en operett från 1903 med musik av Victor Herbert.
 Babes in Toyland – en amerikansk film från 1934 med Helan och Halvan, se Det var två glada gesäller.
 Babes in Toyland (film, 1961) - en musikalfilm av Disney med Ray Bolger, Annette Funicello och Tommy Sands, baserad på operetten.
 Babes in Toyland (film, 1986) – en TV-film med Drew Barrymore och Keanu Reeves, innehåller enbart två sånger från Victor Herberts operett.
 Babes in Toyland (film, 1997) – en animerad film med röster av Christopher Plummer, Joey Ashton och Lacey Chabert, innehåller enbart ett musiknummer från Victor Herberts operett.
 Babes in Toyland (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp.